Il doppio femminile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Lori McNeil che hanno battuto in finale Anne Hobbs e Kathy Jordan 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Pam Shriver /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Rosalyn Fairbank /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

 Gigi Fernández /  Lori McNeil (Campionesse)
 Anne Hobbs /  Kathy Jordan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1987